3 miejscowości w Polsce:
 Garbowo – osada w województwie lubuskim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Bytnica
 Garbowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Wierzchowo
 Garbowo-Kolonia – wieś w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim, w gminie Kobylin-Borzymy